«Адрес неизвестен» — французский комедийный художественный фильм режиссёра Жан-Поля Ле Шануа.

Сюжет 
Парижский таксист Эмиль Готье подвозит с лионского вокзала провинциальную девушку по имени Тереза, приехавшую в Париж, чтобы найти своего бывшего возлюбленного, журналиста Форестье, от которого она ждёт ребёнка, и который исчез, не оставив ей даже адреса. У Терезы нет денег для длительного пребывания в Париже, а найти Форестье никак не удаётся. Наконец, она узнаёт, что он уже женат, и пытается покончить с собой, но её спасает Эмиль.

В ролях 
 Бернар Блие — Эмиль Готье
 Даниэль Делорм — Тереза Равена
 Мишель Пикколи — журналист
 Симона Синьоре — журналистка
 Арлетт Маршаль — мадам Форестье
 Луи де Фюнес — будущий папаша в приёмной (эпизод)

Награды 
1-й Берлинский международный кинофестиваль
 1951: Премия «Золотой медведь» за лучшую комедию — Жан-Поль ле Шануа

Ссылки 
 
 Инфо и фотогалерея на gaumont.ru

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1951 года
Фильмы — лауреаты премии «Золотой медведь»
Фильмы Жана-Поля Ле Шануа
Фильмы Франции 1951 года